Mario Tennis – videogioco
Mario Tennis – videogioco per Game Boy Color
Mario Tennis – serie di videogiochi